Сезон 1993–94 в Серії A — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Італії, що проходило між 29 серпня 1993 та 1 травня 1994 року. Участь у турнірі брали 18 команд, 4 найгірші з яких залишили Серію A по завершенні сезону.

Переможцем сезону утретє поспіль став «Мілан», для якого цей «скудетто» став 14-м в історії. Запорукою тріумфу «россонері» стала надзвичайно впенвнена гра воротаря та захисної ланки команди, яка у цьому сезоні складалася з таких відомих гравців як Франко Барезі, Паоло Мальдіні, Марсель Десаї та Алессандро Костакурта. У 34 матчах сезону майбутні чемпіони пропустили лише 15 голів, а їх воротар Себастьяно Россі став автором рекорду Серії A, не дозволивши суперникам забити жодного м'яча у свої ворота протягом 929 хвилин (з 16 по 26 тур першості).

Команди 
Участь у турнірі брали 18 команд:

Турнірна таблиця

Результати

Чемпіони 
Склад переможців турніру:

Найкращі бомбардири 
Найкращим бомбардиром сезону став форвард римського «Лаціо» Джузеппе Сіньйорі, на рахунку якого було 23 забитих м'ячі.

Роберто Баджо і Роберто Манчіні забили по сто м'ячів у матчах Серії «А». По завершенні сезону, до десятки найвлучніших голеадорів ліги входять: Сільвіо Піола (275), Гуннар Нордаль (225), Джузеппе Меацца (216), Жозе Алтафіні (216), Курт Хамрін (190), Джамп'єро Боніперті (178), Амедео Амадеї (174), Джузеппе Савольді (168), Гульєльмо Габетто (165), Роберто Бонінсенья (163).

Відвідуваність 

Середня відвідуваність матчів Серії A сезону 1993-94 склала 29 883 глядачів.

Примітки

Література 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, вересень 2005

Посилання 
 Серія A 1993-94 на RSSSF  

1993-94
1993 у футболі
1994 у футболі
1993 в італійському спорті
1994 в італійському спорті